Kompilace může označovat:
 kompilát – dílo, které vzniklo sloučením prvků jiných děl
 kompilační album – hudební dílo, sestavené z jiných děl
 v informatice převod algoritmu zapsaného v nějakém programovacím jazyce do strojového kódu překladačem

Související články 
kompilátor